Ігор Ярославович Ковальчук (нар. 25 лютого 1956, с. Топорів Буського району Львівської області, Українська РСР - 21 серпня 2022, Львів, Україна) — лікар акушер-гінеколог вищої категорії, завідувач акушерсько-фізіологічного відділення з післяпологовими палатами «Львівський обласний клінічний перинатальний центр».

Життєпис 
Ігор Ковальчук народився в селі Топорів Буського району Львівської області, нині Україна (тоді Українська РСР) України. Батько — Ярослав Ковальчук Кирилович (1928—2008), кравець. Мати — Тетяна Ковальчук Гаврилівна (1930—2013), продавчиня. На початку 1960-х років батьки Ігоря переїхали з сільської місцевості до міста Львова, де він розпочав навчання у школі.

Освіта: 

 1973 — закінчив СШ № 42 м. Львова,

 1978—1984 роки — навчався у Львівський державний медичний інститут (нині — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) за спеціальністю «лікувальна справа»,

 1984—1986 роки — проходив інтернатуру за спеціальністю «гінекологія» у містах Нововолинськ і Володимир (колись — Володимир-Волинський) Львівської області.

Трудова діяльність: 

 1986—1988 — лікар-гінеколог жіночої виправної колонії у селі Держів у Стрийському районі Львівської області,

 1988—1996 — лікар — ординатор Львівського обласного пологового будинку (нині, «Львівський обласний клінічний перинатальний центр»),

 З 1996—2022 завідувач акушерсько-фізіологічного відділення з післяпологовими палатами «Львівський обласний клінічний перинатальний центр».

Акушер-гінеколог Львівського обласного клінічного перинатального центру 
Ігор Ковальчук розпочав свою роботу у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі в 1988 році в якості лікаря – ординатора. На формування та розвиток його професійних і особистісних компетентностей великий вплив мали професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олександр Мирославович Созанський, а також, професор кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Бесєдін Віктор Миколайович, яких він часто згадував як своїх професійних наставників. Починаючи з 1996 року працював завідувачем пологового відділення, забезпечуючи надання якісних медичних послуг вагітним жінкам. За час роботи у «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» Ігор Ковальчук прийняв пологи у понад 7 тисяч жінок. Своє професійне кредо він перейняв від наставника, професора Олександра Созанського: «Незалежно від того, яка мама, дитина, яку ми приймаємо, може вирости генієм. На кожного у Господа свій план». Ігор Ковальчук належав до категорії акушерів-консерваторів — тих, які спрямовували свої зусилля на те, аби жінка народила здорову дитину у фізіологічний спосіб, в той час як хірургічне втручання він практикував лише за медичними показами. Опираючись на багаторічний професійний досвід, він наводив наступне визначення філософського поняття «акушерське щастя», — «коли мама гуляє з маленькою дитиною, і підходить подякувати і показати, як росте дитя. А ще більше воно тоді, коли мама привозить народжувати дочку, яку 20 років тому сама народила у лікаря». Разом з тим, з професійної точки зору особливий інтерес Ігоря Ковальчука викликали медичні випадки високого рівня складності. На протязі своєї професійної діяльності він неодноразово приймав пологи у матерів що народжували трійню, а також проводив складні оперативні втручання. У 2019—2021 роки, у час коли у місті Львові лютувала Пандемія коронавірусної хвороби 2019 Ігор Ковальчук був одним з декількох лікарів міста Львова що надавали екстрену медична допомогу інфікованим вірусом вагітним жінкам, що проходили лікування у Центрі легеневого здоров'я у м. Львові.

Визнання, відзнаки та вшанування пам'яті 
У медичній спільноті м. Львова Ігор Ковальчук користувався авторитетом та широко сприймався як один з провідних лікарів акушерів-гінекологів. Був нагороджений:
 2020 р. — грамотою Львівської обласної ради за вагомий внесок у сферу охорони здоров'я, сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію.
 2021 р. — Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм. 

Помер 21 серпня 2022 року. Похований на Личаківському цвинтарі у м. Львові (ділянка № 8).

Примітки